

Persone
 Amy Chow (1978) – ex ginnasta statunitense
 Angela Chow (...) – conduttrice televisiva canadese di origini cinesi
 Billy Chow, o Billy Chau Bei-lei (1954) – attore, kickboxer, artista marziale e imprenditore canadese naturalizzato cinese
 China Chow (1974) – attrice, modella e conduttrice televisiva britannica
 Chow Yun-fat (1955) – attore hongkonghese
 Duncan Chow (1978) – attore, modello e velista cinese
 Ho Wan Chow (1982) – pilota motociclistico cinese
 Kelsey Chow (1991) – attrice statunitense
 Liang Chow, precedentemente chiamato Qiao Liang (1968) – allenatore di ginnastica artistica ed ex ginnasta cinese naturalizzato statunitense
 Raymond Chow (1929-2018) – produttore cinematografico cinese
 Stephen Chow (1962) – attore, regista, sceneggiatore, e produttore cinematografico cinese
 Tina Chow, o Bettina Louise Lutz (1992) – modella e gioielliere statunitense
 Vivian Chow (1967) – cantante, compositrice, attrice, conduttrice televisiva e scrittrice cinese

Altro
 Chow chow – razza di cane genealogicamente riconosciuta
 Chow mein – pietanza originaria della cucina cantonese
 Test di Chow – prova econometrica sulla stabilità dei parametri